Het mannen individueel is een onderdeel van het boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2012. Het evenement vond plaats van vrijdag 27 juli (de dag van de opening) tot en met vrijdag 3 augustus op Lord's Cricket Ground, een cricketstadion in de Londense wijk St John's Wood.

De 64 deelnemers nemen alle eerst deel aan de plaatsingsronde, waarna een ranglijst wordt opgesteld op basis van de scores. Vervolgens begint een knock-outsysteem, waarbij eerst de nummer één het tegen de laatste plaats opneemt, de nummer twee tegen de op een na laatste et cetera. De 32 overgebleven boogschutters nemen het daarna weer tegen elkaar op, totdat er twee personen overblijven in de finale. De nummers drie en vier strijden om de bronzen medaille. De wedstrijden vinden plaats in een best-of-five sets opzet, beiden schutters schieten drie pijlen per set. De winnaar van de set krijgt twee punten, bij een gelijkspel krijgen beiden één punt. De schutter die als eerste zes punten heeft wint de wedstrijd.

Toernooischema

Plaatsingsronde

Knock-outfase

Laatste 4

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Eindrangschikking 

Mannen individueel